bidon – pojemnik na płyny, np. bidon rowerowy; zobacz też: manierka, kamelbak
 Bidon – miejscowość we Francji